Peter Cook est un nom porté par plusieurs personnes :
 Peter Cook (1936-), un architecte britannique ;
 Peter Cook (1937-1995), comédien britannique ;
 Peter Cook (1943-), un joueur de rugby à XV international anglais.

Voir aussi